Wischnjowka () ist ein russischer Ortsname:

 Wischnjowka (Baschkortostan, Bischbuljak), Dorf im Rajon Bischbuljak, Oblast Baschkortostan
 Wischnjowka (Baschkortostan, Tschischny), Dorf im Rajon Tschischny, Oblast Baschkortostan
 Wischnjowka (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Blöstau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Wischnjowka (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (Lyscheiten, 1938–1946 Lischau, und Gräflich Reatischken, 1938–1946 Heinrichshof, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Wischnjowka, untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (Budszedszen, 1936–1938 Budschedschen, 1938–1946 Pfälzerwalde, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Wischnjowka (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar